Стоядинович — фамилия.
 Стоядинович, Джессика (род. 1986) — американская порноактриса, известная под сценическим псевдонимом Стоя.
 Стоядинович, Драгиша (1886—1968) — сербский четник, участник обеих Балканских войн и Первой мировой войны, военный фотограф и кинооператор, кавалер Ордена Звезды Карагеоргия.
 Стоядинович, Марко (в монашестве Милутин; 1918—1992) — епископ Сербской православной церкви, епископ Тимокский.
 Стоядинович, Милан (1888—1961) — сербский и югославский политический деятель, известный экономист.
 Стоядинович, Милица (1828—1878) — сербская поэтесса и писательница.